Wahoo (dier), een baarsachtige
Wahoo (Nebraska), een plaats in de Amerikaanse staat Nebraska
Wahoo Fitness